El  es un equipo de fútbol de Italia que juega en la Serie C, la tercera división nacional.

Historia
Fue fundado en el año 1923 en la ciudad de Recanati en Marcas y participó por primera vez en la Serie C en la temporada 1947/48 en un periodo donde ligas menores aún debían encontrar su forma definitiva y en el que el torneo de la tercera división se extendía a muchos participantes, descendiendo esa misma temporada.

Posteriormente el club pasó vagando en las divisiones aficionadas hasta que en la temporada 2006/07 logra el ascenso a la Serie D, liga donde fue rescatado del descenso en dos ocasiones y en la temporada 2021/22 logra su regreso a la Serie C tras 74 años de ausencia.

Palmarés
Serie D: 1
 2021/22

Eccellenza Marche: 1
 2006/07

Promozione: 2
 1989/90, 2005/06

Referencias

Enlaces externos

Equipos de la Serie C (Italia)
Equipos de fútbol fundados en 1923
Italia en 1923
Deporte en Marcas